270 км, 270-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 270 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Московской железной дороги в Рязанской области. Код 220813.
 270 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Волховстроевского региона Октябрьской железной дороги в Новгородской области. Код 043129.
 270 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Санкт-Петербург-Витебского региона Октябрьской железной дороги в Псковской области. Код 057460.
 270 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Курганского региона Южно-Уральской железной дороги в Курганской области. Код 827918.
 270 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Южно-Уральской железной дороги в Республике Башкортостан. Код 818425.
 270 км, Осипово — остановочный пункт/ пассажирская платформа Горьковской железной дороги во Владимирской области. Код 263317.
 270 км — разъезд, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 425336.